Grêmio Recreativo Escola de Samba Arrastão de Cascadura est une école de samba du quartier de Cascadura, de Rio de Janeiro, au Brésil.

Données de l'école  
  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

  D5 Carnaval

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro